Отечественные певцы — биографический словарь А. М. Пружанского, опубликованный в 1991 и 2000 годах. В словаре, состоящем из двух частей (первая часть от «А» до «П», вторая от «Р» до «Я»), собраны сведения о жизни и творчестве российских певцов с середины XVIII в. до 1917 года. Содержит свыше двух тысяч статей.

Со времени начала работы над словарём и до выхода первого тома издания прошло десять лет. Первый том увидел свет в 1991 году. Однако полное издание словаря потребовало ещё 9 лет; выход второго тома состоялся в 2000 году. В общей сложности словарь содержит более 2000 статей. Тираж каждого тома составил  экземпляров. Рецензенты: Е. Е. Нестеренко, Е. В. Образцова, Е. Я. Рацер, Г. И. Тиц. В 2008 году в электронной форме вышло 2-е, переработанное и дополненное издание словаря.

Описание издания 
 
 
 Пружанский А. М. Отечественные певцы. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 2008 (электронное издание).

Примечания

Ссылки 
 Рецензия А. Кузнецова в журнале «Новый мир»

Энциклопедии на русском языке
Словари
Книги издательства «Советский композитор»
Многотомные издания